Näset (Falun), een Zweedse plaats in de gemeente Falun in het landschap Dalarna
Näset (Kalixrivier), een onbewoond langwerpig eiland in de Zweedse Kalixrivier